Алексей Александрович Филиппов — имя двух российских футболистов:
 Филиппов, Алексей Александрович (род. 1973).
 Филиппов, Алексей Александрович (род. 1975).